

Patronyme 

 Cheikh Boumaza.
 Bachir Boumaza, homme politique algérien.
 Baki Boumaza, metteur en scène algérien.